No Trespassing' — шістнадцятий студійний альбом американського репера Too Short, виданий 28 лютого 2012 р. Dangerous Music, власним лейблом виконавця. У записі платівки взяли участь 50 Cent, E-40, Снуп Доґґ та ін.

На «Money on the Floor», «I Got Caught», «Playa fo Life», «Hey», «Hog Ridin'», «Double Header» і «Trying to Come Up» існують відеокліпи. Альбом дебютував на 129-ій сходинці чарту Billboard 200 з результатом у 5 тис. проданих копій за перший тиждень.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Too Short
Англомовні музичні альбоми